

Gens
Fabien Ouaki
Gilles Ouaki
Jules Ouaki

Lieux
Le Ouaki
Ouaki (Ouham)